Нехама Рівлін (івр. נֶחָמָה רִיבְלִין‎ ; 5 червня 1945 — 4 червня 2019) — ізраїльський дослідник.
 Реувен Рівлін (івр. ראובן ריבלין‎; 9 березня 1939, Єрусалим, Палестина, Британська імперія) — ізраїльський політик і громадський діяч.